Дъжд може да се отнася за:

 Дъжд – атмосферни валежи в течна форма
 Дъжд – български филм (1970)
 Дъжд – български филм (1975)